Estado de México kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Mexiko, delstat, 
 Estado de México, Campeche, Candelaria, 

Robotskapade Mexikoförgreningar